La Portella de Leca és una collada del Massís del Canigó, a 2.590,7 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, i de Castell de Vernet, de la de Conflent, tots dos a la Catalunya del Nord.

Està situada a l'extrem nord-oest del terme de Cortsaví, damunt del límit amb la comuna de Castell de Vernet,

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Castell de Vernet
Colls de Cortsaví
Colls del Conflent